Sezon 1934/1935 był drugim sezonem Gauligi Ostpreußen, wchodzącej w skład Gauligi, stanowiącej pierwszy poziom rozgrywek w Rzeszy Niemieckiej. Mistrz ligi – Yorck Boyen Insterburg zakwalifikował się do mistrzostw Niemiec, z których odpadł po fazie grupowej.

Grupa I

Grupa II

Finał

Bibliografia
Archiwum niemieckiej piłki nożnej 

Gauliga
Gauliga Ostpreußen
1934 w piłce nożnej
1935 w piłce nożnej